Centre de Documentació Mèdica, biblioteca de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
 Convenció Democràtica de Moldàvia, partit polític de Moldàvia
 Matèria fosca freda (del seu nom en anglès Cold Dark Matter), forma hipotètica de la matèria, emprada en cosmologia
 Centre de massa, punt geomètric on es referencia la massa total d'un sistema físic
 Clean Development Mechanism, mecanisme previst pel Protocol de Kioto per ajudar els països en vies de desenvolupament en la reducció dels gasos amb efecte d'hivernacle
 CD Maxi, disc compacte senzill amb més de dues peces musicals
 Code Division Multiplexing, forma de multiplexar una transmissió de dades, usada en telefonia mòbil i televisió